Udruga za promicanje amaterskog sporta (UPAS) osnovana je 2000. godine u Puli i od tada djeluje s ciljem promicanja i omasovljenja amaterskog i rekreativnog sporta te rekreativnih aktivnosti osoba s invaliditetom.

Udruga kontinuirano organizira razne manifestacije u koje se mogu uključiti i građani lokalne zajednice i posjetitelji Pule i okolice.

Vanjske poveznice 
 Službene stranice 

 Hrvatske udruge
Šport u Puli